Bezzałogowy statek powietrzny (bezzałogowy system powietrzny, dron)
 Binary Space Partitioning (algorytm)
 Billing and Settlement Plan (sposób dystrybucji)
 Business Server Pages (aplikacje webowe)
 bromosulfoftaleina
 BlockStar Planet (gra wideo)